Сож — топоним.

 Сож — река в восточной Европе, левый приток Днепра.
 Сож — деревня в Смоленском районе России.
 Сож — железнодорожная станция в Гомельском районе Белоруссии.
 Сож () — коммуна в округе Бернская Юра, кантон Берн, Швейцария.

См. также 
 СОЖ — многозначная аббревиатура.